Le Bled (film), een film uit 1929
 Le Bled (Riffi & Ismo), een lied van Riffi en Ismo uit 2017
 Le Bled (Cristian D & Brysa), een lied van Christian D en Brysa uit 2021